Parietti ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Parietti (* 1961), italienische Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Antonio Parietti (1899–1979), spanischer Straßenbauingenieur